L'espressione sistema tetravocalico (4 suoni vocalici) può indicare:

 il sistema tetravocalico del greco moderno
 il sistema vocalico in posizione finale nel napoletano meridionale.